Le mot balise peut avoir une signification différente selon le contexte :

Botanique 
 La balise est le fruit du balisier ;

Transports 

 De manière générale, dans le domaine des transports, une balise est un dispositif volontairement conçu pour attirer l'attention sur un emplacement spécifique.
 Dans l'aéronautique :
 balise non directionnelle,
 balise d'aérodrome,
 radiobalise.
 Dans le domaine ferroviaire, une balise est un module placé dans ou le long de la voie émettant des informations concernant la signalisation destinées à un équipement à bord du convoi; voir KVB, ETCS, ou encore TBL (liste non exhaustive). Par métaphore, le système de géolocalisation des trains accessible par Internet est censé acquérir les données de situation des circulations ferroviaires par des "balises" terme concis qui prend alors une acception vernaculaire afin d'éviter l'usage de termes abscons du jargon ferroviaire (en l'occurrence "dispositif de contrôle de passage" servant à la "destruction d'itinéraire" dans les postes d'aiguillages).
 Dans le domaine maritime, une balise est un élément de la signalisation qui permet de faciliter la navigation.
 Dans le domaine routier, une balise est un dispositif implanté pour guider les usagers ou leur signaler un risque particulier, en particulier pour signaler un accident ou des travaux de chantier.
 Dans le domaine de la randonnée pédestre ou équestre, les balises implantées sur l'itinéraire à suivre guide le randonneur.
 Dans le domaine du ski, les balises délimitent les pistes de ski.

Technologies de l'information et de la communication 
 En informatique, la balise est un caractère, ou une série de caractères, utilisé pour la structuration d'un document et qui sera invisible par le lecteur final, on parle alors de  ;
 Une balise Argos est un dispositif de sécurité maritime, repérable par des satellites ;
 Une balise Spot est aussi un dispositif de sécurité permettant d'émettre un appel incluant des coordonnées GPS
 On utilise également des balises satellites pour suivre certains animaux dans leur migrations (oiseaux, tortues, baleine…)

Loisirs 
 À la télévision, La Balise est un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.
 Dans le domaine du sport, une balise est un élément de la signalisation qui permet de se repérer. On l'utilise le plus souvent dans les courses d'orientation.
 Balises, recueil de poèmes de Jacques Prado (1927), collection La Phalange.

Références